Бори́с Серге́евич Петропа́вловский (, Курск — 6 ноября 1933, Ленинград) — российский и советский военный инженер-артиллерист, участник Первой мировой и Гражданской войн, один из организаторов разработок ракетной техники в СССР, руководитель Газодинамической лаборатории, главный инженер Ленинградского отделения Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ). Герой Социалистического Труда (1991, посмертно). Именем Б. С. Петропавловского был назван кратер на обратной стороне Луны.

Биография 
Родился  в Курске в семье полкового священника.

Служба в Российской императорской армии 
В 1910 году по наставлению отца на казённый кошт поступил в Суворовский кадетский корпус в Варшаве. В 1915 году окончил 7-й класс корпуса вице-фельдфебелем. С 15 мая продолжил обучение юнкером на ускоренном курсе Константиновского артиллерийского училища в Петрограде. 1 ноября 1915 года завершил обучение на курсе, был произведён в прапорщики. В годы Первой мировой войны, с 6 декабря 1915 года воевал на Западном фронте, служил в отдельной лёгкой батарее для стрельбы по воздушным целям. В феврале 1917 года поручик Петропавловский стал командиром батареи. За отличие в боевых действиях награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В советский период 
После Октябрьской революции остался в России. В январе 1918 года демобилизовался и работал секретарём Новоторжского уездного исполнительного комитета в Тверской губернии.

2 февраля 1919 года, по офицерской мобилизации, как «военспец» знающий немецкий и польский языки, призван в ряды Красной армии. 11 февраля назначен командиром 1-й противосамолётной батареи 4-й пехотной стрелковой дивизии 9-й армии. Принимал участие в боях с белогвардейцами на Южном и Западном фронтах. 13 сентября в бою у хутора Арсеньевского Усть-Бузулукской станицы был дважды ранен, лечился в госпитале. После выздоровления служил командиром батареи 54-го лёгкого артдивизиона. В 1920 году стал членом ВКП(б). С 1920 по 1922 год служил командиром батареи 54-го лёгкого артиллерийского дивизиона, переименованной в 1921 году во 2-ю вьючно-горную батарею.

1 мая 1922 года был назначен начальником Артиллерийской школы 2-й Кавказской имени Стёпина стрелковой дивизии, но вскоре вернулся на должность командира батареи. В феврале 1923 года назначен помощником командира лёгкого артиллерийского дивизиона 2-й Кавказской стрелковой дивизии.

В 1924 году был командирован на учёбу в Военно-техническую академию РККА им. Дзержинского в Ленинграде. В 1929 году окончил академию, после чего был направлен ведущим инженером в Газодинамическую лабораторию (ГДЛ). В мае 1930 года после смерти первого руководителя ГДЛ Н. И. Тихомирова возглавил лабораторию. Петропавловский писал своей жене Кетеван (Кето) Ивановне Саркисовой: «Получил вчера из Москвы телеграмму о назначении меня начальником лаборатории. Это меня и устраивает и не устраивает. Удобно то, что я теперь без всяких помех могу осуществлять свои идеи, но с другой — это связано с выполнением массы административно-хозяйственных функций, которые я не особенно долюбливаю». Под руководством Петропавловского разрабатывались ракетные снаряды на бездымном порохе РС-82 и РС-132, а также крупные дальнобойные снаряды весом 118 и 500 килограммов, жидкостные ракетные двигатели и ракеты с ними. По его инициативе также ГДЛ переключилась на создание безоткатных орудий с пусковыми устройствами в виде простых ажурных труб для стрельбы реактивными снарядами. Кроме того, сотрудники лаборатории проводили испытания ракетного оружия на истребителях и бомбардировщиках, отрабатывали пороховые ускорители для самолётов. Руководил ГДЛ до 1932 года, когда был смещён как «социально чуждый элемент» (сын священника); на этой должности его сменил Н. Я. Ильин. С сентября 1933 года, после объединения Газодинамической лаборатории и МосГИРДа в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) по ноябрь 1933 года был главным инженером ленинградского отделения института. Работу в ГДЛ совмещал с преподавательской деятельностью в Академии им Ф. Э. Дзержинского и работой в ЛенГИРДе. Внёс большой вклад в создание реактивных снарядов для реактивного миномёта «Катюша».

По воспоминаниям академика В. П. Глушко Петропавловский был хорошим спортсменом, во время обучения в академии «на всесоюзных армейских состязаниях по гимнастике он занял второе место. И то только потому второе место, что лишний раз перекрутил на турнике „солнце“…», и тем неожиданна была его скоротечная смерть: на испытательном полигоне во время испытаний он разгоряченный лёг на землю, после чего сильно простудился и 6 ноября 1933 года умер от горловой чахотки.

Похоронен на Смоленском православном кладбище в Ленинграде.

Награды 
Официальное признание Б. С. Петропавловский и другие участники создания знаменитого реактивного оружия Второй мировой воины — реактивного миномёта «Катюша» — получили только в 1991 году. Указом Президента СССР М. С. Горбачёва от 21 июня 1991 И. Т. Клеймёнову, Г. Э. Лангемаку, В. Н. Лужину, Б. С. Петропавловскому, Б. М. Слонимеру и Н. И. Тихомирову посмертно было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Память 
В 1967 году по инициативе академика В. П. Глушко именем Петропавловского был назван кратер на обратной стороне Луны.

Примечания

Литература 
 

Основоположники советской космонавтики
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Инженеры Российской империи
Выпускники Суворовского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Конструкторы артиллерии